

Озернянська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Озернянська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район